Il termine costruzionismo nelle scienze sociali è utilizzato con accezioni differenti:
Costruzionismo (teoria dell'apprendimento): secondo Seymour Papert, il processo di apprendimento è un processo di costruzione di rappresentazioni più o meno corrette e funzionali del mondo con cui si interagisce. Rispetto al costruttivismo, il costruzionismo introduce il concetto di artefatti cognitivi, ovvero oggetti e dispositivi che facilitano lo sviluppo di specifici apprendimenti.
Costruzionismo (sociologia): approccio sociologico, epistemologico, psicologico, filosofico della conoscenza e della scienza, i cui massimi esponenti sono considerati Peter Ludwig Berger e Thomas Luckmann
Strict constructionism: corrente di pensiero nel campo della filosofia del diritto